Charles Herbert (zm. 1557) – angielski polityk, parlamentarzysta z Monmouthshire
 Charles Herbert (zm. 1605) – angielski polityk, parlamentarzysta z Monmouth Boroughs
 Charles Herbert (1743–1816) – brytyjski polityk i wojskowy, parlamentarzysta z Wilton
 Charles Herbert (1774–1808) – brytyjski polityk i wojskowy, parlamentarzysta z Wilton
 Charles Edward Herbert (1860–1929) – australijski polityk i sędzia
 Charles Herbert – australijski lekkoatleta aktywny w latach 90. XX wieku
 Charles Herbert (1948–2015) – kanadyjsko-amerykański aktor

Zobacz też 
 Charles Herbert Allen